Schusterstuhl bezeichnet:

 Schusterstuhl (Schladminger Tauern) (), einen Berg in den Schladminger Tauern in Salzburg
 Schusterstuhl (Bregenzerwaldgebirge) (), einen Berg im Bregenzerwaldgebirge in Vorarlberg